Tzadik (от ивр. צדיק — праведник) — американская звукозаписывающая компания, основанная в 1995 году и принадлежащая Джону Зорну. Tzadik специализируется на некоммерческой экспериментальной музыке, современной еврейской и японской музыке, а также музыке Джона Зорна. Все альбомы, выпускаемые на лейбле, группируются в определённые серии.

Radical Jewish Culture (Радикальная еврейская культура) 
Концепция серии, согласно Зорну, заключается в создании «чего-нибудь, что говорило бы о прекрасном и позитивном будущем еврейского народа», расширении парадигмы еврейской музыки за рамки клезмера и написании инновационной музыки, базирующейся на еврейских традициях и культуре. Причудливое сочетание авангардной, экспериментальной и традиционной музыки делает серию одной из наиболее популярных на «Цадике».

New Japan (Новая Япония) 
В этой серии издаются альбомы современных японских музыкантов, жанровое разнообразие которых простирается от радикального авангарда и нойза до джаза, рок-н-ролла и классической музыки.
 Adachi Tomomi Royal Chorus
 Afrirampo
 Compostela
 Death Ambient
 Derek and The Ruins
 Ground Zero
 Hoahio
 Korekyojin
 Limited Express (has gone?)
 Melt Banana
 Merzbow
 Mono
 Motor Humming
 Ni Hao!
 Purple Trap
 Radar
 Sajjanu
 Syzygys
 Tetsu Inoue
 Аико Симада
 Тацуя Ёсида
 Икуэ Мори
 Коити Макигами
 Нед Ротенберг
 Отомо Ёсихиде
 Тосинори Кондо

Oracles (Оракулы) 
Экспериментальная музыка, сделанная женщинами.
 Mephista
 Phantom Orchard
 Дженни Шейнман
 Джессика Павоне
 Икуэ Мори
 Карла Килстедт
 Китти Бразелтон
 Лесли Далаба
 Мария Радукану
 Мередит Монк
 Памелия Кёрстин
 Робин Холкомб
 Сьюзи Ибарра
 Тереза Вонг
 Шелли Хирш
 Юка Хонда

Lunatic Fringe (Фанатики) 
Небольшая, но очень интересная серия альбомов посвящена людям, уникальным в каком-то смысле. Уникальность может проявляться как в безумной технике гитарной игры (Buckethead), так и в создании рассказов во сне (Dion McGregor).
 Buckethead
 Brown Wing Overdrive
 Кен Батлер
 Дэнни Коэн
 Майк Бонер
 Horse Cock Kids
 Mr. Dorgon
 Родд Кейт
 Дион МакГрегор
 Майк Патос
 On Ka'a Davis

Composer Series (Композиторская серия) 
Неоклассика, авангард, построк. Современное состояние классической музыки.
 Фред Фрит
 Милтон Баббитт
 Дерек Бейли
 Энтони Коулмэн
 Сильви Курвуазье
 Марк Фельдман
 Мортон Фельдман
 Джерри Хант
 Билл Ласвелл
 Майк Паттон
 Марк Рибо
 Нед Ротенберг
 Чарльз Вуоринен

Archival Series (Архивная серия) 
Музыка Джона Зорна. Переиздания и новые альбомы. Стоит отметить, что некоторые альбомы основателя лейбла выходили в композиторской, японской и еврейской сериях.

Birthday Celebration (Юбилейная серия) 
12 живых альбомов, записанных во время 30-дневной серии концертов, приуроченных к 50-летию Зорна.

Key Series (Ключевая серия) 
«Специальные проекты и важные записи ключевых персон музыкального авангарда».
 Дерек Бейли
 Сиро Баптиста
 Энтони Коулмэн
 Стив Коулмэн
 Антон Фиер
 Билл Фризелл
 Джесси Харрис
 Фред Фрит
 Генри Кайзер
 Massacre
 Миша Менгельберг
 Икуэ Мори
 Тони Оксли
 Эван Паркер
 Нед Ротенберг
 Вадада Лео Смит

Film Music (Музыка к кинофильмам) 
Саундтреки к независимым фильмам; стоит отметить, что саундтреки самого Зорна выходят в архивной серии.
 Фред Фрит
 Эллиотт Шарп
 Билл Ласвелл
 Эван Лури
 Марк Рибо
 Стив Бересфорд
 Уэйн Хорвиц
 Фрэнк Лондон
 Филлип Джонстон
 Тревор Данн
 Роберт Бергер
 Нана Васконцелос
 Зина Паркинс
 Икуэ Мори
 Джэми Сафт
 Питер Шерер
 Дуг Визельман

Винил 
Альбомы на грампластинках, изданы ограниченным тиражом.

DVD Edition 
Фильмы и записи концертов.

Книги 
Книги — сборники размышлений музыкантов о музыке под общей редакцией Зорна.
 Zorn. J. (ed.) (2000) Arcana: Musicians on Music, Hips Road: New York (ISBN 188712327X)
 Zorn. J. (ed.) (2007) Arcana II: Musicians on Music, Hips Road: New York (ISBN 0978833767)
 Zorn. J. (ed.) (2008) Arcana III: Musicians on Music, Hips Road: New York (ISBN 0978833775)
 Zorn. J. (ed.) (2009) Arcana IV: Musicians on Music, Hips Road: New York (ISBN 0978833783)
 Zorn. J. (ed.) (2010) Arcana V: Musicians on Music, Magic & Mysticism, Hips Road: New York (ISBN 0978833791)
 Zorn. J. (ed.) (2012) Arcana VI: Musicians on Music, Hips Road: New York (ISBN 0978833759)
 Zorn. J. (ed.) (2014) Arcana VII: Musicians on Music, Hips Road: New York (ISBN 0978833740)

Футболки 
Одежда для поклонников.

См. также 
 Джон Зорн

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт «Tzadik»
 Леонид Аускерн. Десять лет «Tzadik Records» // Jazz-Квадрат, 2005 г.
 Русскоязычный сайт о лейбле «Tzadik» и джазовом авангарде Tzadik.ru (архив 2009—2011).

Лейблы звукозаписи США
Радикальная еврейская культура